smart – ang. elegancki (brytyjski); inteligentny, sprytny, bystrzak (amerykański) – określenie używane w nazwach i akronimach na podkreślenie tych cech opisywanego obiektu:

Finanse 
 smart card – karta elektroniczna (z pamięcią, czasem z mikroprocesorem)
 smart money – substytuty pieniędzy (karty kredytowe, czeki itp.); mądrze zainwestowane pieniądze,

Technika 
 smart technology – technologia inteligentna
 Smart – marka samochodów
 SMART-1 – (Small Missions for Advanced Research in Technology) sonda Europejskiej Agencji Kosmicznej

Wojskowość 
(najczęściej w rozumieniu: samonaprowadzające się)
 smart ammunition – amunicja inteligentna
 smart bomb – bomba inteligentna
 smart missile – inteligentny pocisk
 smart weapon – broń inteligentna

Telekomunikacja 
 Smart Messaging – specyfikacja przesyłania wiadomości w telefonach komórkowych
 smart picture – ustawianie pilotem fabrycznych ustawień obrazu tv
 smart surf – szybki przegląd wybranych programów na ekranie tv

Informatyka 
 S.M.A.R.T. (informatyka) (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology)
 Smart Package Manager – system zarządzania pakietami w systemie Linux

Inne 
 Smart (czasopismo) – ilustrowany magazyn poruszający tematy nowości rynkowych.
 Smartwings – czeskie tanie linie lotnicze
 S.M.A.R.T. (zarządzanie)
 smart grid